Riding High ist der Titel folgender Werke:

 Riding High (1939), ein britischer Film von David MacDonald aus dem Jahr 1939
 Riding High (1943), ein US-amerikanischer Film von George Marshall aus dem Jahr 1943
 Lach und wein mit mir, ein US-amerikanischer Film von Frank Capra aus dem Jahr 1950 (Originaltitel)
 Riding High (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 1955
 Riding High (1981), ein britischer Film von Ross Cramer aus dem Jahr 1981
 Wendy (Fernsehserie, 1995), eine neuseeländische Fernsehserie aus den Jahren 1995 und 1996 (Originaltitel)